Это статья о песне группы «Queen». О японской поп-рок-группе см. Scandal.

«Scandal» () — песня британской рок-группы Queen из альбома The Miracle. Написана Брайаном Мэем. Песня была выпущена в качестве сингла с песней «My Life Has Been Saved» на стороне «Б».

Песня 
Брайан Мэй написал эту песню под впечатлением от прессы, которая, по его словам, «доставляла ему большие проблемы» и «сделали его жизнь адом».

Песня имеет две версии — альбомную, которая была выпущена на альбоме и практически всех синглах композиции, и удлинённую, выпущенную только на 12-дюймовых пластинках и некоторых 5-дюймовых компакт-дисках. «Scandal» при жизни Меркьюри никогда не исполнялась группой вживую и не издавалась на каких-либо сборниках песен.

Альбомная версия 
Песня начинается с распевки Фредди Меркьюри. Затем появляется партия электрогитары вместе с синтезатором, а через некоторое время бас-гитары и ударных. Песня делится на четыре куплета и не имеет припевов. После третьего куплета идёт гитарное соло, которое исполнил Брайан Мэй на своей гитаре Red Special. После него некоторое время играют только Джон Дикон на бас-гитаре, Роджер Тейлор на ударных и продюсер группы Дэвид Ричардс на клавишных. Затем песня утяжеляется и исполняется четвёртый куплет, а под конец песня постепенно затихает.

Удлинённая версия 
Удлинённая версия песни является ремиксом оригинальной версии. В неё добавлены дополнительные части композиции и другая аранжировка.

Музыкальные инструменты 
 Джон Дикон — бас-гитара Fender
 Брайан Мэй — электрогитара Red Special
 Дэвид Ричардс — синтезаторы Emulator II и Korg M1
 Роджер Тейлор — ударные Ludwig

Вокал 
Вся вокальная партия была исполнена Фредди Меркьюри. Иногда добавлялись двух- и трёхголосные партии. Строчка «Tomorrow hard times» была исполнена  фальцетом, а не обычным голосом.

Видеоклип 
Видеоклип к песне сняли режиссёры Руди Долезал и Ганс Россакер. Клип снимался на студии Pinewood 27 сентября 1989 года на альбомную версию песни. Видео было выпущено на сборниках The Miracle EP и Greatest Video Hits 2.

Место действия оформлено в виде гигантской газеты под названием «National Scandal», на которой музыканты исполняют песню. Также иногда в стороне показываются актёры, играющие звёзд и фотографов. Во время гитарного соло Брайан Мэй появляется на отдельном подиуме, а вокруг него летают обрывки газет.

Кадры из видео использовались группой в клипе «The Show Must Go On».

Позиции в хит-парадах

Примечания

Ссылки 
 
 Подробное описание песни

Песни Queen
Песни по алфавиту
Песни Великобритании
Песни на английском языке
Песни 1989 года
Синглы 1989 года
Синглы EMI Records
Синглы Parlophone